Le nom Sebastien a été utilisé pour des cyclones tropicaux.

Océan Atlantique 
 Tempête tropicale Sebastien (1995), un faible système qui toucha Anguilla après être redescendu à dépression tropicale ;
 Tempête tropicale Sebastien (2019) qui se forma au large des Petites Antilles et se dirigea vers les Açores avant de devenir extra-tropicale.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme